Франк Ривуа (Фр. Franck Rivoire ), более известный под псевдонимом Danger — французский электронный музыкант.

Биография

История 
Музыкальная история Франка началась с того, что родители записали его в музыкальный кружок, где он учился играть на пианино и саксофоне. Когда он вырос, то начал играть в джаз и панк группах. Позже Франк приобрёл синтезатор, когда увидел такой у своего друга. Его интерес к электронной музыке стал ещё больше, когда он начал делать чиптюн композиции на компьютерах Atari и Amiga.

Перед тем, как Франк начал использовать псевдоним "Danger", он работал графическим дизайнером, а в перерывах между работой он занимался созданием музыки. Так и появился трек 11h30, в котором вокал состоит из смешанных, не связанных между собой слов.

Далее, в попытках модернизировать звучание своих композиций, Франк делал электро-хаус треки и загружал их на MySpace под псевдонимом Danger, которое он всегда использовал во всяческих интернет чатах. В 2007 он подписал контракт с лейблом Ekler'o'shock, потому что восхищался композициями других участников лейбла, таких как DatA.

Каждый мини-альбом назван в честь даты, которая является днем, когда Франк закончил EP. Например, название 09/ 14 2007 EP значит, что 14 сентября 2007 этот альбом был закончен.

Релизы

EP

LP

Ремиксы

Ссылки 
 1789
 2emedanger
 
 
 
 Danger (first page) on SoundCloud
 Danger (second page) on SoundCloud

Диджеи Франции
Артисты, известные под псевдонимами